Никлас Биргер Дальстрём (; ) — шведский футболист, защитник клуба «Сундсвалль».

Клубная карьера 
Является воспитанником клуба «Странд». В 2015 году дебютировал за основную команду в матче третьего шведского дивизиона против «Хобо». За сезон, проведённый в клубе, принял участие в 12 матчах, не отметившись результативными действиями. Перед сезоном 2016 года перешёл в «Худиксвалль», цвета которого защищал на протяжении трёх с половиной сезонов. В начале 2020 года периодически тренировался с командой «Сундсваллем».

12 июня 2020 года подписал с «Сундсваллем» контракт, рассчитанный на два с половиной года. Первую игру за новый клуб провёл 27 июня того же года против «Далькурда», выйдя на поле в стартовом составе. По итогам 2021 года вместе с клубом занял вторую строчку в Суперэттане и завоевал право выступать в Алльсвенскане. Дебютировал в чемпионате страны 3 апреля 2022 года в игре первого тура с «Сириусом», появившись на поле в середине второго тайма вместо Саку Юлятупа.

Достижения 
Сундсвалль:
 Серебряный призёр Суперэттана: 2021

Клубная статистика

Примечания

Ссылки 
 Профиль на официальном сайте fotbolltransfers.com

Футболисты Швеции
Игроки ФК «Худиксвалль»
Игроки ФК «Сундсвалль»